Este anexo é composto por uma lista dos Senhores de Penela:

 Henrique de Puim, senhor de Penela, Soure e Óbidos, c. 1150
 Rodrigo Anes de Penela, c. 1175
 Mem Gonçalves Amado, senhor de Penela, c. 1275
 D. Isabel, infanta de Portugal, senhora de Penela, 1292
 João Mendes de Vasconcelos, senhor de Penela e Lousã, c. 1340
 Gabriel Ponce de Leon de Lancastre, 7.º duque de Aveiro, 1667

Penela